Wapi kan syfta på:

Geografi

Laos 

 Muang Vapi, distrikt, Salavan,

Thailand 

 Wapi Pathum, distriktshuvudort, Maha Sarakham, 

Robotskapade Laosförgreningar
Robotskapade Thailandförgreningar